Bahnhofstraße 17 steht für:

 Bahnhofstraße 17 (Coburg)
 Bahnhofstraße 17 (Waging am See)